Las siglas PLC o plc pueden referirse a:

 Controlador lógico programable (por sus siglas en inglés: PLC), computadora industrial utilizada en procesos de automatización.
 Power Line Communications, comunicaciones a través de las líneas eléctricas.
 Partido Liberal Constitucionalista, partido político de la República de Nicaragua.
 Partido Liberal Colombiano, partido político de la República de Colombia 
 Partido Liberal de Canadá, partido político canadiense.
 Partido Liberal de Cuba, partido político cubano.
 Fosfolipasa C, enzima de la familia de las hidrolasas.
 Perro lobo checoslovaco, raza canina creada en 1955 en Checoslovaquia.